Vogel Peak, Dimlang - szczyt górski we wschodniej Nigerii, w górach Shebshi. Jego wysokość to 2042 m n.p.m.

Szczyty w Nigerii